Močioci est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Močioci, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Močioci, un village situé dans la municipalité de Stari Grad, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
 Močioci, un village situé dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica.